Ringleben – comune tedesco nel circondario di Sömmerda (Turingia)
 Ringleben – frazione della città tedesca di Bad Frankenhausen/Kyffhäuser